Mizo bezeichnet:

 ein Volk im nordostindischen Bundesstaat Mizoram, siehe Mizo (Volk)
 deren Sprache, siehe Mizo (Sprache)
 Mizo Assen, Zar von Bulgarien (1256–1257)